Мухамед ибн Салман ибн Абдулазиз ел Сауд (; Џеда, 31. август 1985) престолонаследник је Саудијске Арабије, премијер и министар одбране. Престолонаследник је такође потпредседник Владе и потпредседник Савета министара. Мухамед је такође на челу Краљевског суда династије Сауд те председавајући Савета за економска и развојна питања. Описан је као властодржац иза трона свог оца, краља Салмана. Именован је за престолонаследника Саудијске Арабије 21. јуна 2017. године, након одлуке оца да смени Мухамеда ибн Наифа са свих положаја и њега постави за претпостављеног наследника трона.

Детињство, младост и образовање 
Мухамед ибн Салман ел Сауд је рођен 31. августа 1985. године, у Џеди (Мека, СА). Син је краља Салмана ибн Абдулазиза ел Сауда од његове треће супруге, Фахде ибнт Фалах ибн Султан ибн Хатлин. Она је унука Ракан ибн Хитхлајнa, који је био поглавица племена Аџман. 

Принц Мухамед је најстарији од својих правих браће и сестара и брат је Туркија ибн Салмана, некадашњег председавајућег Саудијске истраживачке и маркетиншке групе (SRMG). Студирао је на Универзитету краља Сауда у Ријаду и дипломирао исламску јуриспруденцију.

Каријера 
Након што је дипломирао на колеџу, Мухамед ибн Салман је неколико наредних година провео у приватном сектору, после чега је постао лични помоћник свога оца. Делао је као консултант за Експертну комисију, радећи у Саудијском кабинету.

Дана 15. децембра 2009. године, Мухамед ибн Салман је ушао у политику као специјални саветник свог оца када је овај био гувернер провинције Ријад. У овом моменту, принц је почео да прикупља титуле и ступа на синекурне функције као што су положаји генералног секретара Конкурентног савета Ријада, специјалног саветника председавајућег одбора за Фондацију за истраживање и архиве краља Абдулазиза, те члана управног одбора за Друштво „Албир” у региону Ријад.

У октобру 2011, умро је крунски принц Султан ибн Абдулазиз (1931—2011); тада је почео успон на власт садашњег краља Салман ел Сауд, који је прво постао други заменик премијера и министар одбране у новембру 2011. те одабрао Мухамеда ибн Салмана за свог приватног саветника.

Врховни судија 
У јуну 2012, умро је крунски принц Наиф од Саудијске Арабије (1934—2012); принц Мухамед се попео за две позиције у хијерархији, пошто је његов отац наслеђивањем престола постао нови крунски принц и први заменик премијера. Убрзо је почео да преуређује суд по свом нахођењу. Дана 2. марта 2013. године, врховни судија Суда крунског принца Сауд ибн Најеф Ал Сауд именован је за гувернера Источне провинције и принц Мухамед га је наследио на овој дужности. Такође је добио чин министра. Дана 25. априла 2014. године, принц Мухамед је именован за државног министра.

Министар одбране и заменик крунског принца 
Дана 23. јануара 2015. године, умро је краљ Абдулах од Саудијске Арабије (1924—2015); Салман од Саудијске Арабије је преузео трон и принц Мухамед је именован за министра одбране. Такође је именован за генералног секретара Краљевског суда, на исти датум. Поред тога, задржао је свој положај као министар државе. Овако велику концентрацију моћи у рукама младог Мухамеда ибн Салмана негодовао је већи део његове родбине.

Први велики догађај за време његовог мандата као министра одбране била је Операција „Одлучујућа олуја” (), део Саудијске интервенције у Јемену— операције против хутских побуњеника током Грађанског рата у Јемену који је избио 2015. године. Принц Ибн Салман је покренуо инвазију у марту 2015, без потпуне координације свих безбедносних служби и без обавештавања министра Саудијске националне гарде— принца Мутаиба ибн Абдулаха, који је био ван земље. Током кампање принц Ибн Салман је отишао на одмор на Малдиве, где је амерички секретар одбране Еш Картер више дана имао проблема да дође до њега. Према ставу ОУН и група за људска права, почињени су директни ратни злочини током сукоба— укључујући велику војну кампању бомбардовања услед које су убијене хиљаде цивила. До данас, рат је већ коштао Краљевину СА десетке милијарди долара; разорена је већина инфраструктуре у Јемену, а ни шиитски побуњеници Хути ни њихови савезници из јеменске престонице Сане свеједно нису надјачани. И док је принц Мухамед продавао рат као брзу победу над хутским побуњеницима у Јемену и тако нашао начина да у руке Абд Рабуха Мансура Хадија поврати моћ, сам рат је постао веома дуг и исцрпљујући.

У Сирији почетком 2015. Саудијска Арабија је подржала оснивање Џаиш Ал Фатаха (— Војска освајања; JaF), командног центра сунитских исламистичких сиријских побуњеничких фракција које учествују у Грађанском рату у Сирији који је отпочео 2011. године. JaF углавном чине припадници Џабхат Ал Нусре (— Фронт подршке; JaN), салафијске (вахабијске) џихадистичке терористичке организације и бившег огранка Ал Каиде у Сирији који је за циљ имао успостављање Исламске Државе у земљи; идеолошки је сличан највећем Ал Фатаховом огранку који се директно повезује са Ал Каидом: Ахрар Ал Шаму(— Покрет за Левант; AaŠ), коалицији више исламистичких и салафијских јединица које су се коалирале у једну бригаду а касније дивизију како би се здружене бориле против Сиријске владе на чијем је челу председник САР Башар ел Асад.

У априлу 2015, краљ Салман је шокирао краљевску породицу променивши стари распоред заменом одабраних наследника новима. Мухамед ибн Наиф и принц Мухамед редом су постали крунски принц и заменик крунског принца.

Крајем 2015, принц Ибн Салман је присуствовао састанку краља Салмана и америчког председника Барака Обаме; тада је принц прекршио протокол и одржао монолог у којем је искритиковао спољну политику САД. Такође је прекршио протокол када је амерички амбасадор у Ријаду, Џозеф Вестфал, отишао у Џеду да се састане са крунским принцем Мухамедом ибн Наифом али му је уместо тога речено како заменик крунског принца жели да га види моментално. Исто тако, када је принц Ибн Салман прогласио антитерористичку војну алијансу исламских држава у децембру 2015. неке од укључених земаља рекле су да нису биле консултоване. 

Дана 4. јануара 2016. године, принц Мухамед је дао свој први званични снимљени интервју— за британски недељник Економист.

Шест дана после, Индепендент је известио како је немачка обавештајна агенција Бундеснахрихтендинст (БНД) окарактерисала саудијског министра одбране и заменика крунског принца Мухамеда ибн Салмана као „политичког коцкара који дестабилизује Арапски свет преко прокси ратова [у Јемену и Сирији]”.

Као министар одбране, принц Мухамед је био увелико укључен у Саудијску интервенцију у Јемену. Према Њујорк тајмсу:

Престолонаследник (крунски принц) 
Мухамед ибн Салман је именован за престолонаследника (крунски принц) Саудијске Арабије 21. јуна 2017. године, по одлуци свог оца да свргне Мухамеда ибн Наифа и њега начини претпостављеним наследником трона. Промена наследника је предвиђена још децембра 2015. необично отвореним и јавним меморандумом који је објавила немачка Федерална обавештајна служба, због чега је накнадно добила укор од Немачке владе.

На дан када је постао крунски принц, новоизабрани амерички председник Доналд Трамп позвао је Мухамеда ибн Салмана да му „честита на његовом недавном успону”. Трамп и нови крунски принц обећали су „блиску кооперацију” на безбедносним и економским питањима, према саопштењу Беле куће; двојица лидера су такође разговарала о неопходности онемогућавања подршке тероризму, решавања недавног дипломатског спора са Катаром и напора да се осигура мир између Израела и Палестинаца.
Мухамед ибн Салман је априла 2017. рекао Вашингтон посту да би без културног утицаја Америке на Саудијску Арабију „завршили као Северна Кореја”.

Политичке и економске реформе 

Дана 29. јануара 2015. године, принц Мухамед је именован за председавајућег новооснованог Саудијског економског и развојног савета (), којим је замењен расформирани Саудијски врховни економски савет (). Принц Ибн Салман је, краљевским декретом донесеним 48сати по именовању за заменика крунског принца Саудијске Арабије, добио контролу над Сауди Арамком ()— саудијском националном нафтном компанијом чије је седиште у Дахрану (Источна провинција) и која вреди између1,25 и10 билиона(×1012) долара.

Ибн Салман је 2015/16. изразио забринутост по питању реформи саудијске економије према разноврснијој и приватизованој структури. Његов план реформи, „Саудијска Визија 2030” (, ), пружа информације о циљевима и мерама на разним пољима— од развијања  прихода и приватизације економије до  и одрживог развоја. У интервјуу за панарапску медијску кућу  (), исто тако је поделио своју идеју „зелене карте” за  странце.

Највећа ’опклада’ принца Мухамеда ибн Салмана је био његов план повраћања доминације Саудијске Краљевине на глобалним нафтним тржиштима приморавањем нове конкуреције на банкрот, односно одржавањем цене нафте довољно ниском довољно дуг период. Саудијска Арабија је уверила Организацију земаља извозница нафте (ОПЕК) да учини исто. Неколико малих играча је банкротирало, али амерички фракери су само привремено обуставили своје мање профитабилне операције и чекали да цене нафте опет порасту. Како год, Саудијска Арабија— која је на одржавање рада разних сервиса и подружница годишње трошила око 100милијарди долара— морала је да призна пораз у новембру 2016. године. Потом је значајно смањила производњу и питала своје партнере из  да ураде исто.

Принц Ибн Салман је успешно излобирао за регулације којима се ограничила моћ . Основао је Орган за забаву који је био домаћин комичних , про реслинг такмичења и монстер трак митинга. Неколико сати након што је 2015. године током одмора на југу Француске угледао Финкантјеријеву луксузну суперјахту од  и  по имену Серена (-{Serene}-), принц Ибн Салман је за око 500милиона евра купио од власника совјетског бренда вотке познате као Столичнаја (, )— Јурија Шефлера. У 2016. принц Мухамед је технички био државни званичник бр.3 и у могућности да делује у име свог оца, краља Салмана који болује од благе деменције.

Прве мере подузете у априлу 2016. укључивале су нове порезе и смањење субвенција, план диверсификације, стварање саудијског сувереног фонда за богатство од 2билиона долара, те серије стратешких економских реформи под именом Национални трансформациони програм. Принц Ибн Салман планира да повећа капитал за суверени фонд продајом деоница Сауди Арамкоа.

Принц Мухамед ибн Салман је срезао државни буџет, заледио владине уговоре и смањио плате цивилних службеника као део драстичних мера штедње. Унутар неколико сати након што је ово урадио, купио је Серену.

Филантропија 
Мухамед ибн Салман је званично постао председавајући Филантропске фондације принца Мухамеда ибн Салмана ибн Абдулазиза () познате краће као Добротворна установа „MiSK” (), која је основана 2011. године с циљем да се помогне младима у неповољном положају. Фондација је била партнер 9. Унеско Форума младих за промене 2015. Фондација се фокусира на младе у земљи и омогућава различита средства за подстицање талената, креативног потенцијала и иновација у здравом окружењу које нуди могућности у уметности и наукама. Ови циљеви се остварују организовањем програма и удруживањем са локалним и глобалним организацијама. Намера је да се развијају интелектуалне способности код омладине, те да се ослободи потенцијал свих Саудијаца уопштено говорећи. Саудијски новинари који путују са принцом Мухамедом до страних делегација плаћени су и до 100.000 долара у готовини.

Контроверзе 
 Стампедо у Мини

Дана 24. септембра 2015. године, преко 2.000 ходочасника на хаџу убијено је у Стампеду у Мини. Извори тврде да се ово десило због покушаја личног конвоја Мухамеда ибн Салмана да се прогура кроз масу, као и затварања неколико цеста у околини. Хиљаде иранских муслимана је марширањем кроз Техеран изразило оштар протест праћен узвицима „Смрт породици Ел Сауд!”, а иако је Асошијетед прес објавио а многи медији пренели да је усмрћено преко 2.400 односно 2.411 хаџија (уз још релевантних агенција и других медија који су сви објавили бројке веће од 2.000) Саудијска влада је веома упадно покушала да умањи бројку, првобитно (два дана након стампеда) наводећи само 769 жртава и 934 повређене особе (ова статистика била је званична и за време хаџа следеће године); највећи број страдалих су билиИранци, а затим Малијци, Нигеријци и Египћани; реч је о најсмртоноснијем хаџу у историји.

 Смакнуће Нимра ел Нимра
Почетком 2016. године, принц Мухамед ибн Салман је узроковао раст тензија између Ирана и СА одобривши смакнуће популарног шиитског клерикалног шеика Нимра ел Нимра. Иранско шиитско становништво одговорило је подметањем пожара у Амбасади СА у Техерану. Од тада, ове две земље су прекинуле све дипломатске односе. Ово смакнуће извршено је заједно са погубљавањем још 46људи, углавном сунитских џихадиста или дисидената из Ал Каиде који су обезглављивањем (четворо и стрељањем) усмрћени 2. јануара 2016. године.

Приватни живот 
Мухамед ибн Салман живи раскошним животним стилом. Једнан инцидент који ово илуструје је његова моментална куповина јахте Серена, скупоцене луксузне бродице до тада непознатог италијанског произвођача Финкантјери која је регистрована на Бермудима и која је за 330милиона евра била по наруџби израђена за руског тајкуна Јурија Шефлера а својевремено изнајмљивана и Билу Гејтсу за 5милиона долара седмично. Ибн Салман је за Серену платио 500милиона евра, и то према извештавању часописа Њујорк тајмс; постоји велика шанса да је у питању државни новац.

Мухамед је обишао готово цео свет, састајући се с политичарима, бизнисменима и познатим личностима. У јуну 2016, ради свог пројекта „Визија 30” путовао је у Силицијумску долину и састао се са кључним људима у америчкој високотехнолошкој индустрији— укључујући оснивача Фејсбука Марка Закерберга.

Породично стабло

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 „Саудијски заменик крунског принца: Рат ће бити вођен у Ирану, не Саудијској Арабији; Не директном дијалогу са Ираном” (MEMRI TV, 2017) 

|-

|-

|-

|-

Рођени 1985.
Саудијска Арабија
Политичари
Министри
Племство
Арапи
Биографије живих особа